Schriever ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schriever (* 1951), deutscher Jurist und Richter am Bundessozialgericht
 Bernard Schriever (1910–2005), General der United States Air Force
 Bernd Schriever (* 1967), deutscher Filmeditor
 Erich Schriever (1924–2020), Schweizer Ruderer
 Gerda Schriever (1928–2014), deutsche Konzertsängerin
 Jacob Schriever (1903–1964) niederländischer Fechter
 Ralf Schriever (* 1951), deutscher Politiker (SPD), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Stefanie Schriever (* 1991), deutsche Handballspielerin, siehe Stefanie Klaunig
 Thorsten Schriever (* 1976), deutscher Fußballschiedsrichter
 Werner Schriever (1920–2013), deutscher Politiker (SPD), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter

und der Ortsname von
 Schriever (Louisiana) im US-Bundesstaat Louisiana

Siehe auch:
 Schriewer
 Schrijver